Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo – edificio di Montescaglioso
 Convento di San Michele a Doccia – convento di Fiesole

Pagine correlate 
 Abbazia di San Michele Arcangelo